Мєшко́в
 Мєшков Ігор Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Мєшков Микола Васильович (1851—1933) — російський купець, благодійник і громадський діяч.
 Мєшков Юрій Олександрович (1945) — кримський політик, перший та єдиний Президент Республіки Крим (1994—1995), Голова Ради Міністрів Криму (1994).

Мєшко́ва
 Мєшкова Валентина Львівна (1952) — український ентомолог в галузі лісівництва.

Російські прізвища